Aquesta és una llista d'estrelles notables de la constel·lació de Coloma, ordenades per ordre decreixent de brillantor.

Referències

Vegeu també 
 Llista d'estrelles per constel·lació

Coloma